Santiago Vázquez puede referirse a:

 Santiago Vázquez (1787-1847), político uruguayo;
 Santiago Vázquez (1930-), periodista español;
 Santiago Vázquez (1972-), músico y productor argentino;
 Santiago Vázquez (1990-2016), actor y comediante argentino; o
 Santiago Vázquez, localidad de Montevideo, Uruguay.